Gastonia (North Carolina), een stad in North Carolina, VS
 Gastonia (dinosauriër), een dinosauriërgeslacht